Статья о выступлении российского футбольного клуба «Рубин» в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

История выступлений 
Казанский «Рубин» дебютировал в международных европейских турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, в 2004 году, после того как за год до этого впервые в своей истории стал бронзовым призером чемпионата России.

По состоянию на 12 августа 2021 года:

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 12 августа 2021 года:

Итоговая статистика в еврокубках 
По состоянию 10 декабря 2015 года:

Ссылки 
 Футбольные клубы России в еврокубках

ФК «Рубин»
Рубин